

Cinema 
 Beauty and the Beast – film del 1905 diretto da Percy Stow
 Beauty and the Beast – film del 1912 con Cleo Ridgely
 Beauty and the Beast – film del 1962 diretto da Edward L. Cahn
 La bella e la bestia (Beauty and the Beast) – film d'animazione del 1991 diretto da Gary Trousdale e Kirk Wise
 Beauty and the Beast – film del 2009 diretto da David Lister
 La bella e la bestia (Beauty and the Beast) – film del 2017 diretto da Bill Condon

Letteratura
 La bella e la bestia (Beauty and the Beast) – romanzo giallo di Ed McBain del 1982

Musica 
 Beauty and the Beast: Original Motion Picture Soundtrack – colonna sonora dell'omonimo film d'animazione della Disney
 Beauty and the Beast – tema portante della colonna sonora de La bella e la bestia
 Beauty and the Beast – singolo di David Bowie del 1978, dall'album "Heroes"
 Beauty and the Beast – album dei Fair Game del 1991
 The Beauty and the Beast – singolo di Sven Väth del 1994
 Beauty and the Beast – singolo di Ariana Grande e John Legend del 2017

Televisione 
 Beauty and the Beast – serie televisiva britannica trasmessa nel 1961 sulla BBC
 La bella e la bestia (Beauty and the Beast) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1987 al 1990
 Beauty and the Beast – serie televisiva statunitense trasmessa dal 2012

Videogiochi 
 Beauty and the Beast Unit – gruppo di personaggi del videogioco del 2008 Metal Gear Solid 4

Pagine correlate 
 La bella e la bestia (disambigua)
 La Belle et la Bête